Villa Hidalgo (Jalisco)
Villa Hidalgo (Nayarit)
Villa Hidalgo (Oaxaca)
Villa Hidalgo (San Luis Potosí)
Villa Hidalgo (Sonora)
Villa Hidalgo (Zacatecas)